Ву́лиця Бубно́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бубнова — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Бубнова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Бубнова — вулиця в місті Сніжне Донецької області.

 Вулиця Андрія Бубнова — колишня назва Маричанської вулиці в місті Київ.
 Вулиця Бубнова — колишня назва Рибасівської вулиці в місті Кривий Ріг.

Вулиця Бубнова — вулиця в місті Астрахань.
 Вулиця Бубнова — вулиця в місті Іваново.
 Вулиця Бубнова — вулиця в місті Самара.

Вулиці, названі на честь людей